Denumirea de Țenovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Țenovo, un sat în comuna Țenovo, regiunea Ruse;
 Țenovo, un sat în comuna Cirpan, regiunea Stara Zagora.